Суперкубок Нідерландів з футболу 2012  — 23-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 серпня 2012 року між чемпіоном Нідерландів Аяксом та володарем кубка Нідерландів ПСВ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2012
Нідерланди
2012 у нідерландському спорті
Події 5 серпня
Серпень 2012